

Geografia

Giordania
Pella, città della Decapoli nell'attuale Giordania

Grecia
Pella, antica città macedone, capitale del regno di Macedonia
Pella, comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
Pella, unità periferica della Grecia nella Macedonia Centrale

Italia
Pella, comune della provincia di Novara

Stati Uniti
Pella, città dell'Iowa (Stati Uniti)
Pella, città del Wisconsin (Stati Uniti)

Altri luoghi
Pella, città del Sudafrica
Pella, città del Burkina Faso

Storia
Giuseppe Pella, politico
Governo Pella, presieduto da Giuseppe Pella

Pagine correlate 
 Pelle (disambigua)